Das Ando Securities Open Tokyo 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Tokio. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 5. bis 13. November 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in der Präfektur Tokio